Termín Perníková chaloupka může být:
 Perníková chaloupka – klíčová představa pohádkového příběhu
 Perníková chaloupka (Ráby) – bývalý lovecký zámeček v Rábech u Pardubic
 Perníková chaloupka nebo Jeníček a Mařenka (opera) – opera Engelberta Humperdincka
 Perníková chaloupka (Kučera) – dětská opera Jana Kučery